Maputo — capital e a maior cidade de Moçambique
Maputo (província) — uma província de Moçambique
Rio Maputo — um rio que desagua na Baía de Maputo
Baía de Maputo — uma baía ao sul de Moçambique

Desambiguações de topônimos